Название Мо́сар имеют:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Витебская область:
 Мосар — деревня в Глубокском районе
 Мосар — деревня в Ушачском районе